peut désigner divers éléments :

 Yellow Submarine, chanson des Beatles parue le  en single et sur l'album Revolver ;
 Yellow Submarine, film d'animation américano-britannique de George Dunning, basé sur la musique des Beatles et sorti en 1968 ;
 Yellow Submarine, dixième album studio des Beatles, paru le  aux États-Unis et le  en Grande-Bretagne, il s'agit de la bande originale du film ;
 Yellow Submarine Songtrack est un album compilation des Beatles, publié le  comme bande originale pour la ressortie du film 
 Iélosubmarine est le prénom de la femme du poissonnier Ordalfabetix dans les aventures d'Astérix le gaulois, inspiré de la chanson des Beatles ;
 El Submarino Amarillo (« le sous-marin jaune » en espagnol), est le surnom du Villarreal Club de Fútbol ;
 Yellow Submarine est une revue française de science-fiction fondée en .

Voir aussi